Eskişehirspor Kulübü ili kraće Eskişehirspor je turski nogometni klub iz Eskişehira koji se natječe u drugoj turskoj nogometnoj ligi.

Europska natjecanja 

UEFA Kup pobjednika kupova:

Kup velesajamskih gradova/Kup UEFA/UEFA Europska liga:

Trofeji 

Turski kup
 pobjednici 1970./71.
 finalisti 1969./70., 1986./87., 2013./14.

Turski superkup
 1970./71.

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Turski nogometni klubovi